Niemcy:
 Lilienthal – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterholz
 Lilienthal – miejscowość w gminie Dobersdorf w powiecie Plön, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Poświętne (niem.: Lilienthal), Wrocław
 (13610) Lilienthal (1994 TS16)

Osoby:
 Andor Lilienthal – węgierski szachista
 Otto Lilienthal – konstruktor szybowców

Liliental 
 Dorota Liliental (* 1964), polska aktorka
 Regina Liliental, z domu Eiger (1875 - 1924), polska etnografka, publicystka i tłumaczka żydowskiego pochodzenia